A 2018-as német labdarúgó-szuperkupa (hivatalos nevén: 2018 DFL-Supercup) 2018. augusztus 12-én került megrendezésre Frankfurtban, a Commerzbank-Arénában. A mérkőzést a 2018-as bajnok FC Bayern München és a 2018-as kupa győztese, az Eintracht Frankfurt vívta meg. A trófeát a Bayern München szerezte meg, miután 5–0-ra megnyerte a mérkőzést. Ezen a találkozón ült először a bajor csapat kispadján Niko Kovač, aki az előző idényben még a Frankfurtot irányította, és a Német Kupa döntőjében a Bayern ellen nyerte meg csapatával a kupát.

Mérkőzés adatok

Jegyzetek

Németország labdarúgása
Nemetszuperkupa
FC Bayern München
Eintracht Frankfurt